La Gallega steht für:

 La Gallega (Burgos), Gemeinde in der Provinz Burgos, Spanien
 La Gallega, ursprünglicher Namen der Santa Maria (Schiff)